Andreánszky Gábor (1845–1908) politikus, országgyűlési képviselő
Andreánszky Gábor (1895–1967) botanikus, paleobotanikus, előbbi fia